Васюнино — название населённых пунктов.

Россия 
 Васюнино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Васюнино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Васюнино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Васюнино — деревня в Троицком административном округе города Москвы.
 Васюнино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.